Курсак — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Курсак — река в России, протекает в Башкортостане